wrona – nazwa niektórych gatunków ptaków z rodziny krukowatych (np. wrona siwa, wrona czarna)

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Wrona – część wsi Zakrzów w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Oksa

Wzniesienia i szczyty górskie 
 Wrona – szczyt Wzgórz Bielawskich
 Wrona – szczyt Gór Sowich
 Wrona – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Środkowych, w środkowej części Gór Sowich

Inne 
 Wrona – fiński film dokumentalny z 2004
 Wrona – polski szybowiec szkolny zbudowany w okresie międzywojennym
 wrona – potocznie: pejoratywne określenie godła III Rzeszy, zwanego też „gapą”, np. w hasłach „Nie pokona orła wrona”, „Wrona skona"
 wrona – potocznie: pejoratywne określenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (w skrócie: WRON), w okresie stanu wojennego w Polsce

Ludzie noszący nazwisko  Wrona 
 Agnieszka Wrona (ur. 1982) – polska lekkoatletka, tyczkarka
Aleksander Wrona (ur. 1940) – polski hokeista na trawie
Aleksander Wrona (ur. 1995) – polski judoka
Alicja Wrona-Kutrzepa (ur. 1996) – polska lekkoatletka
Andrzej Wrona (ur. 1988) – polski siatkarz
 Bartosz Wrona (ur. 1982) – polski piosenkarz, były członek boysbandu Just 5
 Hieronim „Hirek” Wrona (ur. 1960) – polski dziennikarz telewizyjny
 Marcin Wrona (ujednoznacznienie)
 Stanisław Wrona-Merski (1883–1963) – działacz ruchu ludowego, lekarz, publicysta
 Tadeusz Wrona (ujednoznacznienie)
 Władysław Wrona (ur. 1940) – polski polityk, rolnik i poseł
 Wiktor Lamot-Wrona (1891–1959) – legionista, działacz państwowy

Zobacz też 

 
 
 Wrony, Wronie, Nowa Wrona, Stara Wrona
 „Woron”